Badisches Landrecht steht für:

 Badisches Landrecht 1622, galt in der Markgrafschaft Baden-Durlach bis 1809, trat wegen des Dreißigjährigen Krieges erst 1654 in Kraft
 Badisches Landrecht 1810 bzw. 1809 (Druckdatum), galt im Großherzogtum Baden bis 1899